Petres, keresztnév
Petres, családnév
Petres település Romániában, Beszterce-Naszód megyében